Vermilion (Illinois)
 Vermilion (Ohio)
 Vermilion (afluent del Wabash)
 Pas de Vermilion, pas d'alta muntanya a les Muntanyes Rocoses canadenques, que travessa la divisòria d'aigües continental d'Amèrica del Nord